Mehrzweckfahrzeug (MZF) steht für:

 Mehrzweckfahrzeug (Feuerwehr)
 Mehrzweckfahrzeug (Rettungsdienst)
 Fahrzeuge, die der gemeinsamen Personen- wie Güterbeförderung dienen, siehe EG-Fahrzeugklasse#Klasse M (Personenbeförderung)